I Dzsinhi (1980) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon
 I Dzsinhi (1984) dél-koreai bobos, olimpikon